Jackass Volume 3 är den tredje säsongen av MTV:s jackass. Hela säsongen finns utgiven på DVD, och är då 1 timma och 17 minuter lång

Scener

Jackass